Шильдкнехт () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Шильдкнехт, Виктор Петрович (1917—2012) — латвийский художник.
 Шильдкнехт, Герман (1922—1996) — немецкий химик.
 Шильдкнехт, Кристиана (род. 1958) — немецкий философ.
 Шильдкнехт, Николай Александрович (1857—1918) — архитектор, академик Императорской Академии художеств.